Kim Bong-soo (1962) – tennista sudcoreano
Kim Bong-soo (1970) – calciatore sudcoreano